Can Falguera (Terrassa), masia al sud de la ciutat de Terrassa (Vallès Occidental) 
 Can Falguera (Palau-solità i Plegamans)
 Mas Can Falguera (Sant Pau de Segúries) al Ripollès